Le elezioni comunali in Friuli-Venezia Giulia del 2019 si sono tenute il 26 maggio 2019.

Riepilogo dei sindaci eletti 
 Coalizione di Centro-destra

EDR di Pordenone

Note 

Elezioni comunali in Italia del 2019